

Toponyme 

 Hernani, ville du Guipuscoa en Espagne.
 Hernani (Philippines).

Œuvres 

 Hernani, pièce de Victor Hugo (1830).
 Bataille d'Hernani, nom donné à la polémique et aux chahuts qui entourèrent en 1830 les représentations de la pièce Hernani.
 Hernani, le personnage de la pièce.
 Ernani, opéra de Giuseppe Verdi d'après la pièce de Hugo (1844).

Prénom 
 Hernâni Ferreira da Silva (1931-2001), joueur de football portugais.
 Hernâni Neves (1963-), joueur de football et de beach-soccer portugais.
 Hernâni Jorge Santos Fortes (1991-), joueur de football portugais.
 Hernâni José da Rosa (1984-), joueur de football brésilien.
 Hernani Azevedo Júnior (1994-), joueur de football brésilien.

Titre nobiliaire 
 Duché d'Hernani, titre nobiliaire espagnol.